Reveal (álbum de Fischer-Z)
Reveal (álbum de R.E.M.)
Reveal (canção de Roxette)
Reveal, a abreviatura botânica de James Lauritz Reveal

Desambiguação